

Cinema 
 Pk – film del 2014 diretto da Rajkumar Hirani

Chimica e fisica 
  pK – logaritmo negativo  (-log K) della costante di dissociazione
  pK – simbolo del picokelvin
 PK – simbolo del petakelvin

Codici 
 PK – codice vettore IATA di Pakistan International Airlines
 PK – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Pakistan
 PK – codice ISO 3166-2:PL del Voivodato della Precarpazia (Polonia)

Sigle 
 player killer – nei giochi di ruolo online per computer, giocatore che virtualmente uccide altri giocatori a tradimento e per guadagno personale, spesso in modi sleali
 Psychokinesis – psicocinesi
 Pyruvate kinase – piruvato chinasi
 Progressiva chilometrica – coordinata di posizione lungo una linea (strada, ferrovia, oleodotto...)
 PK – targa automobilistica di Pernik (Bulgaria)
 PK – targa automobilistica di Kalisz (Polonia)
 PK – targa automobilistica di Prokuplje (Serbia)
 PK – targa automobilistica di Pezinok (Slovacchia)
 PK – Paul Kalkbrenner, disc jockey e attore tedesco

Fumetti 
 PK – diminutivo di Paperinik, personaggio dei fumetti Disney Italia. Con questo nome ci si riferisce anche alle pubblicazioni PK - Paperinik New Adventures, PK² e PK - Pikappa,  relative allo stesso personaggio.

Informatica 
 .pk – dominio di primo livello del Pakistan
 Chi è PK?, videogioco distribuito nel mondo anche come Disney's PK: Out of the Shadows o Diskey's Donald Duck PK

Sport 
 PK – abbreviazione di parkour

Altro 
 PK – modello di mitragliatrice leggera sovietica attualmente prodotta in Russia
 PK – modello della Piaggio Vespa